Формула-Masters в сезоне 2015 — четвёртый сезон серии, ранее известной под названием «Формула-Россия». Было запланировано проведение восьми этапов, финал прошёл на новой трассе «Крепость Грозная». Этапы серии прошли в одни выходные с такими гоночными сериями как DTM, WTCC, Russian Drift Series, National Light Series, чемпионат Татарстана по автомобильным кольцевым гонкам. Второй, третий, четвёртый и шестой этапы шли в зачёт Кубка России в классе «Формула-Masters» / «Формула-3», обладателем кубка стал Юрий Григоренко, а среди команд лучшей стала SPSR Formula. Отдельные гонки также входили в зачёт кубков Татарстана и Чечни в классе «Формула-3».

С 2015 года в рамках каждого этапа проводится по три гонки вместо двух. Очки за первый этап начисляются с повышающим коэффициентом 1,2; за заключительный этап — 1,5. А само количество очков, начисляемых за этап, теперь зависит от числа участников.

Болиды были обновлены перед стартом этого сезона — изменения коснулись их аэродинамики, также мощность двигателя была повышена со 180 до 200 л.с.

Команды и пилоты

Календарь и результаты

Итоги сезона

Ссылки 
 Официальный сайт серии
 Календарь соревнований

2015 год в автоспорте
Чемпионаты России в 2015 году
Спортивные соревнования в Грозном
2015 год в Чечне
Автоспортивные соревнования в России
Соревнования по автоспорту в Чечне